Uhart kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Uhart-Cize, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Uhart-Mixe, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,